Senkrecht steht für:

 lotrecht, vertikal, örtliche Richtung der Schwerebeschleunigung, siehe Lotrichtung
 geometrisch orthogonal, rechtwinklig zu einer Linie oder Fläche, siehe Orthogonalität
 Arthur Senkrecht, Figur des Komikers Arnd Schimkat

Siehe auch:
 Senkrechtaufzeichnung (Perpendicular Recording)
 Senkrechter Strich (Begriffsklärung)
 Vertikale (Begriffsklärung)